Powiedz – przebój zespołu Ich Troje
 Powiedz – linuksowy syntezator mowy współpracujący z komunikatorem Kadu